Verbena hace referencia a varios artículos:

Divertimento
 Verbena (fiesta), fiesta popular que se celebra generalmente por la noche;

Botánica
 Verbena (planta), género;
 nombre común de la planta Antirrhinum barrelieri;
 nombre común de la planta Geranium dissectum;
 nombre común de la planta Salvia verbenaca;
 nombre común de la planta Verbena officinalis'';

Literatura y pintura
 Verbena (2002), novela de Nanci Kincaid;
 La Verbena (cuadro), pintura de Maruja Mallo (1927);

Cine y televisión
 Verbena (película), de Edgar Neville;
 Verbena (cortometraje), de Indalecio Corugedo;
 Verbena Trágica, película de 1939;
 Verbena (televisión), programa de televisión de 1965;

Música
 La verbena de la Paloma, zarzuela muy popular (1894) y a varias películas basadas en ella;
 Verbena (banda), grupo musical;
 La flor de la verbena (cueca chilena), canción de Luis Hernán Araneda;
 Verbena (sencillo)''', sencillo del dúo catalán conformado por María Arnal i Marcel Bagés;